Seznam letališč v Bosni in Hercegovini.

Letališča

Glej tudi 
 Transport v Bosni in Hercegovini

Zunanje povezave 
- v angleščini:
 Aircraft Charter World 
 The Airport Guide
 World Aero Data
 A-Z World Airports
 FallingRain.com
 PilotFriend.com

Bosna in Hercegovina
Bosna in Hercegovina